Miejscowości w USA:
 Grandview – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Grandview – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Grandview – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Grandview – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Grandview – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Grandview – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cherokee
 Grandview – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Johnson
 Grandview – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima
 Grandview – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Gminy w USA:
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Grandview (ang. Grandview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones
 Grandview (ang. Grandview Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield